Theodor Körner se poate referi la:

Persoane 
 Theodor Körner (scriitor) (1791-1813), poet și militar german
 Theodor Körner (președinte), Edler von Siegringen (1873-1957), președintele Austriei între 1951 și 1957
 Theodor Christian Körner (1863-1933), comerciant și om politic german (:de:Theodor Christian Körner)

Altele 
 Theodor Körner (film), film
 Theodor Körner (operă), o operă
 Premiul Theodor Körner, un premiu austriac pentru știință și artă
 Premiul Theodor Körner (RDG), un premiu acordat în fosta Germanie de Est

Dezambiguizare